Folies Bergère (Brussel), een theater in Brussel
 Folies Bergère (Parijs), een theater in Parijs
 Un bar aux Folies-Bergère, een schilderij van Édouard Manet
 Folies Bergère de Paris, een Amerikaanse film uit 1936
 Folies-Bergère (film), een Franse film uit 1956
 Folies Bergere (show), langlopend showprogramma in Las Vegas (1959-2009)